Пагорб Слави — меморіальний комплекс у місті Львові, Україна
 Пагорб Слави — меморіальний комплекс у місті Черкасах, Україна
 Пагорб Слави — меморіальний комплекс у місті Ялті, Україна